A 26 109-es számú mellékút egy körülbelül 11 kilométeres, öt számjegyű mellékút Borsod-Abaúj-Zemplén megye északi részén, az Aggteleki-karsztot a Rudabányai-hegységtől elválasztó völgyben.

Nyomvonala 

A 27-es főútból ágazik ki, annak 37+400-as kilométerszelvénye közelében, Perkupa külterületén. Dél felé indul, de a fő iránya inkább délnyugati, később nyugati. Két kilométer megtétele után ér át Varbóc külterületének déli részére, a falutól több kilométer távolságban távol maradva. Szőlősardó a következő település, aminek központját a 7. kilométerénél éri el. A 8+300-as kilométerszelvénye előtt kicsivel kiágazik belőle a 26 111-es út, majd elhalad Szőlősardó, Égerszög és Teresztenye hármashatára mellett (de utóbbi település területére nem lép be).

Már égerszögi területen, a 8+700-as kilométerszelvénye közelében következik az utolsó fontosabb elágazása, itt a 2628-as út indul ki belőle. Utolsó szakaszán nyugat-északnyugati irányba fordul, végighúzódik a zsákfalunak számító Égerszög központján, Béke utca néven, és a falu nyugati szélén ér véget. Önkormányzati útként halad tovább, amely a falu külterületén álló Éger turistaszállóhoz vezet. Teljes hossza, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 10,977 kilométer.

Források 

 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. május 13.

Jegyzetek 

26109
Aggteleki-karszt